Кокоры — многозначный термин.

 Кокоры — приспособления для подноски боеприпасов к казенному срезу орудия при заряжании.

Топоним

Белоруссия 
 Кокоры — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Кокоры — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Кокоры — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Кокоры — деревня в Кунгурском районе Пермского края.

Примечания